Леа Зёлькнер-Шрамек (; род. 24 декабря 1958, Тауплиц) — австрийская горнолыжница, выступавшая в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Представляла сборную Австрии по горнолыжному спорту в 1976—1984 годах, чемпионка мира, победительница этапа Кубка мира, трёхкратная чемпионка австрийского национального первенства, участница двух зимних Олимпийских игр.

Биография 
Леа Зёлькнер родилась 24 декабря 1958 года в коммуне Тауплиц, Штирия. Заниматься горнолыжным спортом начала с раннего детства под руководством своего отца, лыжного инструктора. Проходила подготовку в местном клубе WSV Tauplitz.

В 1976 году вошла в основной состав австрийской национальной сборной и дебютировала в Кубке мира. В следующем сезоне впервые поднялась на подиум Кубка мира, выиграв серебряную медаль в гигантском слаломе на этапе в итальянском Курмайёре.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добилась в 1978 году, когда побывала на чемпионате мира в Гармиш-Партенкирхене и привезла оттуда награду золотого достоинства — в слаломе по сумме двух попыток обошла всех соперниц. При этом в гигантском слаломе финишировала одиннадцатой.

В январе 1979 года одержала первую и единственную победу в Кубке мира, выиграв золото в слаломе на домашнем этапе в Шрунсе. В общем зачёте слалома заняла итоговое третье место, пропустив вперёд только своих соотечественниц Регину Закль и Аннемари Мозер-Прёль.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде — стартовала здесь в слаломе и гигантском слаломе, но ни в одной из дисциплин финишировать не смогла, не показав никакого результата.

После лейк-плэсидской Олимпиады Зёлькнер осталась в главной горнолыжной команде Австрии и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1982 году она выступила на мировом первенстве в Шладминге, где стала четырнадцатой в слаломе и заняла 22 место в скоростном спуске.

Находясь в числе лидеров австрийской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1984 года в Сараево — на сей раз показала восьмой результат в программе скоростного спуска, тогда как в слаломе вновь провалила первую попытку и не финишировала. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру. Имеет в послужном списке десять медалей Кубка мира: одну золотую, шесть серебряных, три бронзовые. Наивысшая позиция в общем зачёте всех дисциплин — шестое место. Является, помимо всего прочего, трёхкратной чемпионкой Австрии по горнолыжному спорту.

Впоследствии вышла замуж и взяла фамилию Шрамек.

Примечания

Литература 
 Österreichischer Skiverband (Hrsg.): Österreichische Skistars von A–Z. Innsbruck 2008, ISBN 978-3-9502285-7-1, S. 416f

Ссылки 
 
 
 Леа Зёлькнер   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту